Глубо́кинское городско́е поселе́ние — городское поселение в составе Каменского района Ростовской области России.

Административный центр — пгт Глубокий.

География

Административное устройство 
В состав Глубокинского городского поселения входят 4 населенных пункта:
 пгт Глубокий
 посёлок Каменногорье
 посёлок Крутая Горка
 посёлок Таловатая Балка

Население

Примечания

См. также 
 Административное деление Ростовской области
 Населённые пункты Ростовской области

Ссылки 
 Официальный сайт поселения

Муниципальные образования Каменского района Ростовской области
Городские поселения Ростовской области